Châtenay (Ain), municipi francès al departament de l'Ain 
 Châtenay (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Châtenay (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 Châtenay (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Châtenay-en-France, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Châtenay-sur-Seine, municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Châtenay-Malabry, municipi francès al departament d'Alts del Sena (regió d'Illa de França) 
 Chanoz-Châtenay, municipi francès al departament de l'Ain 
 Cantó de Châtenay-Malabry, cantó francès al districte d'Antony (departament dels Alts del Sena)